Ne'eman nebo Neeman je příjmení židovského původu: Jeho nositeli byly následující osobnosti:

 Juval Ne'eman (1925–2006) – izraelský fyzik a politik
 Ja'akov Ne'eman (1939–2017) – izraelský právník a politik

Související články 
 Jated ne'eman – hebrejský deník

 odvozené
 Herzog, Fox & Ne'eman – právnická firma
 Migdalej Ne'eman – čtvrť v Tel Avivu

Židovská příjmení